Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши Кеті Джордан і Енн Сміт з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні пари 

  Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
  Кеті Джордан /  Енн Сміт (фінал)
  Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (півфінал)
  Барбара Поттер /  Шерон Волш (2 коло)
  Сью Баркер /  Енн Кійомура (2 коло)
  Джоанн Расселл /  Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
  Леслі Аллен /  Міма Яушовец (3 коло)
  Кенді Рейнолдс /  Пола Сміт (3 коло)
  Біллі Джин Кінг /  Ілана Клосс (2 коло)
  Розалін Феербенк /  Таня Гартфорд (2 коло)
  Андреа Джегер /  Бетсі Нагелсен (2 коло)
  Мері-Лу П'ятек /  Венді Вайт (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір